Weston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Weston Township (Missouri)
 Weston Township (Ohio)
 Weston Township (Oklahoma)
 Weston Township (South Dakota)